Цей список є списком видів ссавців, зареєстрованих на території країни Ірландія (Північна Атлантика). 

Із 57 зазначених в таблиці видів, 4 перебувають під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 3 перебуває в близькому до загрозливого стані.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують такі теги:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Ірландія
Фауна Ірландії
 
Списки:Ірландія